Guillaume Le Rouge ist der Name folgender Personen

* Guillaume Le Rouge (Musiker) (um 1385–nach 1465), franko-flämischer Komponist
 Guillaume Le Rouge (Drucker), französischer Drucker und Verleger